Гастон, барон Рулантс (, р. 5 февраля 1937) — бельгийский легкоатлет, олимпийский чемпион и чемпион Европы; знаменосец сборной Бельгии на летних Олимпийских играх 1964, 1968, 1972 и 1976 годов.

Биография 
Родился в 1937 году в Бирбеке. В 1960 году принял участие в Олимпийских играх в Риме, где стал 4-м в беге на 3000 м с препятствиями. В 1962 году стал в этой дисциплине чемпионом Европы, а в 1964 году на Олимпийских играх в Токио завоевал в ней золотую медаль, но в 1966 году на чемпионате Европы он стал в этой дисциплине лишь бронзовым призёром. В 1968 году принял участие в Олимпийских играх в Мехико, где стал 11-м в марафоне и 7-м в беге на 3000 м с препятствиями. В 1969 году на чемпионате Европы завоевал серебряную медаль в марафоне. В 1972 году принял участие в соревнованиях по марафону на Олимпийских играх в Мюнхене, но не завоевал наград. В 1974 году завоевал бронзовую медаль в марафоне на чемпионате Европы. Вместе с англичанином  и французом Аленом Мимуном Гастон Рулантс является рекордсменом по количеству побед в Кроссе наций — четыре; в 1972 он стал его последним победителем.

Выступления на соревнованиях

Память 
 Имя Гастона Рулантса носит крупное бельгийское легкоатлетическое состязание.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Бельгии
Стипльчезисты Бельгии
Бегуны по пересечённой местности Бельгии
Марафонцы Бельгии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1960 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Победители Кросса Наций
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Бароны Бельгии